Katastrofa w Gibraltarze – katastrofa lotnicza, w której zginął generał Władysław Sikorski
 Katastrofa w Gibraltarze – polski film z 1984 w reżyserii Bohdana Poręby